Berlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Berlinger-Staub (* 1972), Schweizer Politikerin (SP)
 Barney Berlinger (Bernard Ernst Berlinger; 1908–2002), US-amerikanischer Zehnkämpfer, Erfinder und Unternehmer
 Carlos Berlinger (* 2003), österreichischer Fußballspieler

 Jakob Berlinger (1866–1945), deutscher Rabbiner
 Joe Berlinger (Joseph Berlinger; * 1961), US-amerikanischer Dokumentarfilmer
 Joseph Berlinger (* 1952), deutscher Dramatiker, Theaterregisseur, Schriftsteller und Drehbuchautor
 Lena Berlinger (* 1988), deutsche Triathletin
 Naphtali Berlinger (1876–1943), deutscher Lehrer und Rabbiner
 Nicolas Berlinger (* 1987), Schweizer Unihockeyspieler
 Rudolph Berlinger (1907–1997), deutscher Philosoph

Berlinger ist der Nachname folgender fiktiver Personen:

 Ellen Berlinger, Ermittlerin der Krimireihe Tatort, gespielt von Heike Makatsch

Berlinger steht für:
 Berlinger (Unternehmen), Schweizer Unternehmen
 Berlinger (Film), deutscher Film von Alf Brustellin und Bernhard Sinkel (1975)

Siehe auch:
 Berlinguer
 Berling (Begriffsklärung)